Путя́тин — фамилия и топоним.

 Известные носители 
  — русские княжеский и дворянский роды.

А 
 Путятин, Абрам Артемьевич (около 1710—1769) — российский государственный деятель, губернатор Оренбургской губернии.
 Путятин, Алексей Петрович (1844—1912) — генерал-лейтенант, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

В 
 Путятин, Валентин Сергеевич (1931—1999) — звеньевой совхоза «Воскресенский» Савинского района Ивановской области, Герой Социалистического Труда.
 Путятин, Василий Петрович (1878—?) — чертёжник, меньшевик, депутат Государственной думы III созыва от Вятской губернии.
 Путятин, Виктор Павлович (1941—2021) — советский фехтовальщик, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр; Заслуженный мастер спорта.

Г, Д 
 Путятин, Григорий Никитич — дворянин и дьяк на дипломатической службе у московского князя Василия III и малолетнем Иване Грозном.
 Путятин, Дмитрий Васильевич — воевода на службе у Литовского князя Александра Ягеллона.

Е 
 Путятин, Евгений Евфимьевич (1852—?) — полковник, переводчик.
 Путятин, Евфимий Васильевич (1803—1883) — адмирал, министр просвещения, граф (1855 года).

И

М

Н

П, Р 
 Путятин, Павел Арсеньевич (1837—1919) — антрополог, этнограф.
 Путятин, Родион Тимофеевич (1807—1869) — российский богослов, проповедник, педагог, протоиерей РПЦ.

С 
 Путятин, Сергей Михайлович (1893—1966) — князь, второй супруг великой княгини Марии Павловны.
 Путятин, Степан Иванович (XVII в. — XVIII в.) — стольник, нижегородский губернатор.
 Путятин, Суморок — дворянин и дьяк на дипломатической службе у Московских князей Ивана III и Василия III.

Топоним 
 Путятин — посёлок городского типа в Приморском крае.
 Путятин — остров в заливе Петра Великого Японского моря.

См. также 
 Путята
 Путятино

Примечания